Antigone () è un personaggio della tragedia greca, figlia del rapporto incestuoso tra Edipo, re di Tebe, e sua madre Giocasta. Antigone era sorella di Ismene, Eteocle e di Polinice.

La storia di Antigone inizia laddove termina la tragedia di Sofocle Edipo re, ovvero quando Edipo va in esilio. Quando Edipo si rese conto di ciò che aveva compiuto e cioè di avere ucciso il padre e avere sposato la madre, Giocasta, si accecò e, scacciato da Tebe, peregrinò per tutta l'Attica accompagnato dalle figlie Antigone e Ismene. Quando giunse presso il bosco sacro alle Eumenidi, nel quale era vietato l'ingresso ai profani, egli decise di entrarvi e perciò le Eumenidi stesse, irate, fecero strazio del suo corpo. Antigone a questo punto decise di ritornare a Tebe, ove era appena iniziata la guerra dei Sette contro la città, causata da discordie fra i suoi fratelli Eteocle e Polinice, che vicendevolmente si erano uccisi. Quando vi giunse Creonte, il nuovo re di Tebe, fratello di Giocasta, emanò un bando che proibì la sepoltura di Polinice poiché si era alleato per la battaglia contro il fratello con la città di Argo, lasciando il suo corpo giacente in pasto ai cani.
Antigone, disobbedendo agli ordini di Creonte, seppellì degnamente suo fratello Polinice. Il re diede così ordine di murarla viva in una grotta.

Il promesso sposo di Antigone, Emone si recò da Tiresia, l'indovino cieco, che individuò la prigione-tomba dove venne rinchiusa, ma una volta aperta la fanciulla al suo interno era già morta. Alla vista del corpo, Emone, figlio di Creonte, si tolse la vita. In seguito, però, anche la madre di Emone, Euridice, decise di uccidersi, provocando così la disperazione di Creonte che rimase solo. 

Antigone è anche il personaggio principale della tragedia Antigone di Sofocle, la quale ispirò numerose successive tragedie omonime.

Genealogia

Adattamenti 
 Antigone, una delle tragedie del Ciclo tebano di Sofocle (497 a.C. – 406 a.C.) - La versione più conosciuta
 Antigone, tragedia di Euripide (ca. 480 – 406 a.C.) perduta ad eccezione di alcuni frammenti
 Antigona tragedia perduta di Accio
 Antigone, traduzione poetica del testo sofocleo di Luigi Alamanni (1520-1527)
 Antigona, opera di Tommaso Traetta, libretto di Marco Coltellini (1772)
 Antigone, tragedia di Vittorio Alfieri (1783-1789)
 Antigona, opera di Josef Mysliveček, libretto di Gaetano Roccaforte (1774)
 Antigone tragedia di Jean Cocteau (1889–1963)
 Antigone, opera di Arthur Honegger (1892–1955)
 Antigone, opera di Carl Orff (1895–1982)
 Antigone, di Walter Hasenclever (1917)
 Αντιγόνη (Antigone), opera di Mikīs Theodōrakīs (B. 1925)
 Antigone (1990/1991), opera di Ton de Leeuw (B. 1926)
 Antígona Furiosa (Antigone furiosa), tragedia di Griselda Gambaro (b. 1928), tradotta nel saggio di Ettore Mazzocca Antigone furiosa (2016)
 La Pasión Según Antígona Pérez (The Passion according to Antigone Pérez), adattamento da Sofocle di Puerto Rican e Luis Rafael Sánchez (B. 1936), updated to 20th century Latin America
 Antígona, tragedia di Salvador Espriu (1939)
 Antigone (1941-1943) dramma in un atto unico di Jean Anouilh 
 Tegonni, An African Antigonedi Femi Osofisan (B. 1946)
 Antigone, adattamento da Sofocle dello scrittore peruviano José Watanabe (B. 1946)
 Antigone, adattamento di Bertolt Brecht della tragedia di Sofocle basato sulla traduzione di Friedrich Hölderlin e pubblicato con il titolo Antigonemodell 1948
 Antigone, opera di Mark Alburger (B. 1957)
 Antigone, opera buffa di David Hopkins (B. 1977)
 Antigone di Henry Bauchau
 Antígona Vélez (1950), adattamento da Sofocle dell'argentino Leopoldo Marechal (1900–1970)
 Antigonai (2009), opera incentrata su tre cori, più Antigone, diretta dall'argentino Carlos Stella

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Personaggi beoti della mitologia greca
Principesse della mitologia greca
Miti di Tebe